Transporter 2 steht für:

 Transporter – The Mission, ein Actionfilm
 einen Raketenstart, siehe Transporter (Raumfahrtprogramm) #Transporter-2